Amfilochos (Ἀμφίλοχος) – w mitologii greckiej książę i wieszczek, syn Amfiaraosa i Erifyle.

Amfilochos był synem Amfiaraosa, syna Ojklesa i Hypermestry, wieszcza i wojownika, ulubieńca Zeusa. Starszym bratem Amfilochosa był Alkmeon, wśród synów Amfiaraosa wymienia się jeszcze Tiburtusa, Koraa i Katillasa, znanych z mitologii rzymskiej. Za czasów młodości Amfilochosa jego ojciec wyruszył na wojnę przeciwko Tebom wraz z Adrastosem i Polinejkesem. Jako wieszczek Amfiaraos przewidywał nieudany przebieg wyprawy. Wiedział, że nie wróci już do domu, ale zmuszony został towarzyszyć w skazanej na niepowodzenie wyprawy za sprawą swej małżonki Erifyle. Zanim wyruszył, odebrał od swoich obu synów przysięgę, że pomszczą jego śmierć, zarówno na matce, jak i na Tebańczykach. Amfilochos odegrał jednak w tych wydarzeniach niewielką rolę, choć brał udział w wyprawie epigonów. W przeciwieństwie do brata nie dosięgła go więc zemsta Erynii. Należał do zalotników Heleny, wobec czego zobowiązany był później do udziału w kolejnej wojnie, tym razem przeciwko Troi. W tej wojnie również nie należał do najbardziej wybijających się wojowników, Iliada w ogóle go nie wspomina. Jednakże odegrał w zmaganiach inną rolę z powodu odziedziczonej po ojcu zdolności wróżenia. Skorzystał z niej na wybrzeżu Azji Mniejszej, gdzie wspierał wróżbitę Kalchasa. Wedle innej wersji mitu roli tej nie odegrał Amfilochos syn Amfiaraosa, ale jego imiennik, syn Alkmeona, brata Amfilochosa.

 Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 

Wróżbici w mitologii greckiej